Sun Prairie kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sun Prairie (Montana)
Sun Prairie (Wisconsin)